Bolmörtssläktet (Hyoscyamus)  är ett växtsläkte med 15–20 arter i familjen potatisväxter. Släktet ingår i familjen potatisväxter. Växterna förekommer i Europa, Nordafrika och Asien.Två arter finns vildväxande i Europa, bolmört och vit bolmört. Den sistnämnda finns i Medelhavsområdet.

Bolmörtssläktets arter är giftiga. De innehåller olika alkaloider såsom atropin, hyoscyamin och skopolamin. Samma ämnen, men i mycket större mängder per planta, finns i spikklubbor och belladonna.

Dottertaxa till Bolmörter, i alfabetisk ordning 

 Hyoscyamus afghanicus
 Hyoscyamus albus
 Hyoscyamus arachnoideus
 Hyoscyamus aureus
 Hyoscyamus bornmulleri
 Hyoscyamus boveanus
 Hyoscyamus cylindrocalyx
 Hyoscyamus desertorum
 Hyoscyamus flaccidus
 Hyoscyamus gallagheri
 Hyoscyamus grandiflorus
 Hyoscyamus insanus
 Hyoscyamus kopetdaghi
 Hyoscyamus kotschyanus
 Hyoscyamus kurdicus
 Hyoscyamus leucanthera
 Hyoscyamus longepedunculatus
 Hyoscyamus malekianus
 Hyoscyamus multicaulis
 Hyoscyamus muticus
 Hyoscyamus niger
 Hyoscyamus nutans
 Hyoscyamus orthocarpus
 Hyoscyamus pojarkovae
 Hyoscyamus pusillus
 Hyoscyamus reticulatus
 Hyoscyamus rosularis
 Hyoscyamus senecionis
 Hyoscyamus squarrosus
 Hyoscyamus tenuicaulis
 Hyoscyamus tibesticus
 Hyoscyamus turcomanicus

Bildgalleri

Källor

Externa länkar
Den virtuella floran - Bolmörter
Flora of China - Hyoscyamus
Svensk Kulturväxtdatabas

Potatisväxter
Giftiga växter
Bo Växtindex